Csehország
Svárov, település a Kladnói járásban
Svárov, település az Uherské Hradiště-i járásban